Чемпіонат Швейцарії з хокею 1931 — 21-й чемпіонат Швейцарії з хокею, чемпіоном став вп'яте ХК «Давос».

Схід

Півфінали

Матч за 3 місце

Фінал

Захід

Фінал

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія